Paradiso může být:

 Paradiso (Amsterdam) – koncertní sál v Amsterdamu
 Gran Paradiso – hora v Itálii
 Paradiso (Švýcarsko) – obec v kantonu Ticino ve Švýcarsku